123 км, 123-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.
 123 км — разъезд (тип населённого пункта) в Топкинском районе Кемеровской области. Входит в состав Осиногривского сельского поселения

 123 км (платформа, Новгородское направление) — остановочный пункт / пассажирская платформа Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги на линии Новолисино — Новгород. Расположен на юго-восточной окраине посёлка Тёсово-Нетыльский в Новгородском районе Новгородской области. Код 040277
 123 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 812931
 123 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Томская область). Код 874711
 123 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Красноярская железная дорога (Красноярский край). Код 885082
 123 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Восточно-Сибирская железная дорога (Иркутская область). Код 923710
 123 км — пассажирская платформа, Одесская железная дорога (Николаевская область). Код 407412
 123 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 026918
 123 км — прежнее название станции, до 2014 года именовавшаяся разъездом 123 км. Код 026903
 123 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Брянская область). Код 201838
 123 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Московская область + Москва). Код 226854
 123 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Днепропетровская область). Код 465757
 123 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Запорожская область). Код 476319
 123 км — разъезд, Западно-Сибирская железная дорога (Кемеровская область). Код 871150
 123 км, Разъезд 123 км — разъезд, Октябрьская железная дорога (Республика Карелия). Код 026941
 123 км — блок-пост, Московская железная дорога (Московская область). Код 229621

Примечания